Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe 2006 (officieel: Brasil Open) werd van 20 tot en met 26 februari gespeeld in de Braziliaanse stad Costa do Sauípe. De wedstrijden werden gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe